Есильский сельский округ:

Казахстан 
 Есильский сельский округ — Астраханский район, Акмолинская область
 Есильский сельский округ — Тимирязевский район Северо-Казахстанская область